Wolf Endre (1908–1980) zongoraművész, pedagógus
 Wolf Endre (1913–2011) magyar származású svéd hegedűművész